Heinrich von Leveling ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Maria von Leveling (1766–1828), deutscher Mediziner
 Heinrich Palmaz von Leveling (1742–1798), deutscher Mediziner